Canale 1 – rete televisiva iraniana
 Canal 1 – rete televisiva colombiana
 Canal Uno – rete televisiva ecuadoregna 

 Pervyj kanal ("Primo canale") – rete televisiva russa
 Channel 1 (הערוץ הראשון, HaArutz HaRishon, "Primo canale") – rete televisiva israeliana